

Geografia 

 Galdames – comune dei Paesi Baschi

Persone 
 Pablo Manuel Galdames Díaz (1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore cileno, padre di Pablo Ignacio e Thomas Ignacio
 Pablo Ignacio Galdames Millán (1996) – calciatore cileno, figlio di Pablo Manuel
 Thomas Ignacio Galdames Millán (1998) – calciatore cileno, figlio di Pablo Manuel
 José Manuel Galdames Ibáñez (1970) – ex calciatore spagnolo